Улдис Офкантс (1941—2008) — член латвийского национального движения сопротивления, диссидент и политзаключенный.

Биография 
Родился 27 декабря 1941 года в Риге в семье рабочего Вильяма Офканта. После окончания средней школы он работал осветителем на Рижской киностудии. Он готовился к сдаче экзаменов в Государственном институте кинематографии, но 18 мая 1962 года два сотрудника КГБ Латвийской ССР пришли на Рижскую киностудию и пригласили его на небольшую переговоры. Его обвинили в участии в формировании группы национального сопротивления «Балтийская федерация». Другими арестованными членами группы были Гунарс Роде, Дайлис Рийниекс, Янис Рийниекс, Викторс Калниньш, Кнутс Скуйениекс, Айна Забака и Зиедонис Розенбергс.

Дело рассматривалось в Верховном суде Латвийской ССР с 28 ноября по 28 декабря 1962 года. У. Офкантс был обвинен в покупке по рекомендации Г. Роде книги «Стрельба из автоматического оружия» осенью 1961 года с целью использования её в качестве учебного пособия для более точного использования оружия в борьбе против советской власти. Судья Раймонд Бриз приговорил Г. Роде и Д. Рийниека к 15 годам, А. Забаку — к 12 годам, У. Офкантса и В. Калниньша — к 10 годам, К. Скуениекса — к 7 годам, З. Розенбергса — к 6 годам, Яниса Рейниекса — к 5 годам тюрьмы за антисоветскую агитацию, организацию группы и попытку предательства родины. Заключение он провёл в ИТК строгого режима в Мордовии.

После возвращения из лагерей в 1971 году долгое время работал на киностудии, а в 1979 году, будучи одним из 45 балтийцев, подписал документ протеста, также известный как «Балтийский меморандум» или «Балтийская хартия».

После восстановления независимости Латвии он работал дежурным в одной из частных компаний. Умер 26 ноября 2008 года. Похоронен на кладбище Райниса в Риге. Брат Марис Офкантс, сестра Гунта Василевска. В браке с женой — Ингридой Витолиней (1951—2010) с 13 декабря 1974 года. Двое детей — дочь и сын, трое внуков.

Ссылки 

Похороненные на кладбище Райниса
Диссиденты Латвии
Умершие в 2008 году
Родившиеся в Риге
Родившиеся в 1941 году
Заключённые Дубравлага
Репрессированные в СССР